Aignan est un nom propre.

Prénom ou patronyme
Aignan est un prénom masculin, issu du latin . Il a pour variante Agnan.

Aignan est aussi un patronyme.

Saints chrétiens
Aignan est le nom de plusieurs saints catholiques et orthodoxes :
 Aignan d'Orléans († 453), ou Agnan ou Anianus, évêque d'Orléans qui organisa la défense de sa ville face aux Huns d'Attila ; fêté le 17 novembre ;
 Aignan de Besançon () ou Aman, évêque de Besançon vers 370 ; fêté le 5 septembre.

Patronyme 

 Étienne Aignan (1773-1824), un homme de lettres et auteur dramatique français ;
 Nicolas Dupont-Aignan, un homme politique français.

Toponymes 

 Aignan, une commune française, située dans le département du Gers.

Références